European Handbike Circuit - een handbike-organisatie
 Eastern Harbour Crossing - een tunnel in Hong-Kong
 Everybody Hates Chris - een Amerikaanse sitcom
 Even Heaven Cries - een lied van Monrose
 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - een bibliotheek in Antwerpen
 EHC (voetbalclub) - Een voetbalvereniging.
 Eridos Hios Combinatie - een handbalvereniging uit Den Haag
 EHC (handbal) - een handbalvereniging uit Enschede